Хабаров () — російське прізвище. Відомі носії:

 Хабаров Валерій Оскарович (1947) — начальник Миколаївського морського торгового порту (1993—2002), заступник Миколаївського міського голови, заслужений працівник транспорту України.
 Хабаров Єрофей Павлович (1603—1671) — російський завойовник Приамур'я.
 Хабаров Леонід Васильович (1947) — радянський вояк, учасник війни в Афганістані.
 Хабаров Олександр Володимирович (1936) — радянський російський ґрунтознавець, фізикогеограф, доктор географічних наук.
 Хабаров Ярослав Васильович (1989) — російський хокеїст.

Російські прізвища